Безіменна — річка в Україні у Волочиському районі Хмельницької області. Права притока річки Грабарки (басейн Чорного моря).

Опис 
Довжина річки 10 км, площа басейну водозбору 37,4 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 7,53 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,33. Формується багатьма безіменними струмками та загатами. Річка частково каналізована.

Розташування 
Бере початок на південній стороні від села Яхнівці. Тече переважно на південний захід через села Курилівку, Бальківці і у селі Користова впадає в річку Грабарку, ліву притоку Збруча.

Цікаві факти 
 На лівому березі річки пролягає автошлях  (територіальний автомобільний шлях в Україні, Хмельницький — Чорний Острів — Наркевичі — Купіль — Волочиськ)
 У XIX столітті на річці внизу села Курилівки існував 1 водяний млин.

Примітки 

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Волочиського району
Річки України без назви